IAS kan syfta på:

 IAS – den hastighet som avläses på ett luftfartygs fartmätare, se Indicated airspeed
 IAS –  Indiens civila statsförvaltning, se Indiens civila statsförvaltning
 IAS – ett ansett forskningscenter i Princeton, i New Jersey i USA, se Institute for Advanced Study
 IAS – en internationell redovisningsstandard, se International Accounting Standards
 IAS – ett svenskt marint insatsförband, se Internationella Amfibie Styrkan
 IAS – en medlemsorganisation för Scientologikyrkan, se International Association of Scientologists
 IAS-maskinen – den första elektroniska datorn